Вилариньо-де-Консо (), Вильярино-де-Консо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виана. Занимает площадь 200,23 км². Население 675 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе